Stadium (latino per stadio) è sia il nome proprio che parte del nome proprio di diverse installazioni sportive.

 Stadium o Stadium di viale Piave, impianto sportivo italiano di Brescia (1924-1959)
 Stadium, Stadium di piazza Verdi o Stadium Brignole, impianto sportivo italiano di Genova (1913-1915)
 Stadium, Stadium Municipal o Stadium de Toulouse, impianto sportivo francese di Tolosa (1938-)
 Stadium, impianto sportivo italiano di Torino (1911-1946)
 Stadium Australia, impianto sportivo di Sydney (1999-)
 Stadium Gal, impianto sportivo spagnolo di Irun (1926-)
 Stadium Lille Métropole, impianto sportivo francese di Villeneuve-d'Ascq (1976-)
 Stadium MK, impianto sportivo britannico di Milton Keynes (2007-)

Altri usi 
 Stadium Arcadium, album del 2006 dei Red Hot Chili Peppers
 Stadium Arcadium World Tour, tour mondiale dei Red Hot Chili Peppers legato all'album suddetto (2006-07)

Pagine correlate 
 Allianz Stadium